KGW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kagi (Papua Nuova Guinea)
 kgw – codice ISO 639-3 della lingua karon dori